Get Rich or Die Tryin’: Music from and Inspired by the Motion Picture — саундтрек к фильму «Разбогатей или умри», вышедший 8 ноября 2005 года на лейблах G-Unit Records и Interscope Records. На сегодняшний день количество проданных копий саундтрека составляет более трёх миллионов по всему миру.

Саундтрек был выпущен после выхода второго мультиплатинового альбома The Massacre, и он стал третьим рэпером, чей саундтрек поднялся до верхней части чарта Billboard 200 в том же году. Два других саундтрека были Snoop Doggy Dogg в 1994 году, с Doggystyle: Murder Was the Case, и Эминем в 2002 году с The Eminem Show: 8 Mile.

Синглы 
 Первый сингл из саундтрека «Hustler’s Ambition». Это любимая песня 50 Cent с альбома, которая достигла 65 места в чарте Billboard Hot 100. В этой песне 50 Cent рассказывает о своей тяжёлой жизни в период взросления. И как он должен был суетиться, чтобы не отставать от жизни.
 Второй сингл «Window Shopper» достиг 20 места в чарте Hot 100. В новой версии песни он диссит Ja Rule, Jadakiss, Nas и Fat Joe (50 Cent тогда враждовал с этими рэперами во время выхода сингла).
 Третий сингл «Best Friend» достиг 35 места в чарте Hot 100. Песня используется в фильме в качестве пути Маркуса, где он флиртует с Чарлин.
 «Have a Party» — четвёртый сингл с альбома был выпущен 2 марта 2006 года. Главным исполнителем песни является Mobb Deep. Сингл достиг максимума под номером 105 в чарте Hot 100 и оказался наименее успешным синглом из альбома.
 «I’ll Whip Ya Head Boy» — пятый и заключительный сингл с альбома, выпущенный 24 мая 2006 года. В этой песне, помимо 50 Cent, есть Young Buck и M.O.P. Сингл достиг максимума под номером 74 в чарте Hot 100. На этот сингл были сделаны много ремиксов.

Коммерческий успех

Критические отзывы 
Rolling Stone оценил альбом: три с половиной, из пяти звезд.

Результаты коммерческой деятельности 
Альбом продан, порядка 317000 копий в первую неделю, став платиновым.

Список композиций 

Использованные семплы:

«Hustler’s Ambition» — Maze при участии Frankie Beverly «I Need You»

«What If» — Бобби Уомак «Woman’s Gotta Have It»

«Fake Love» — Roy Ayers «Everybody Loves The Sunshine»

Чарты 
 Billboard 200: #1
 Top R&B/Hip Hop Albums: #1
 Canadian Albums Chart: #2

Примечания 

Альбомы 50 Cent
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 2005 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Саундтреки Interscope Records
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil